Municipio de Salt River puede referirse a los siguientes municipios en Estadso Unidos:

Municipio de Salt River (condado de Adair, Misuri)
Municipio de Salt River (condado de Audrain, Misuri)
Municipio de Salt River (condado de Knox, Misuri)
Municipio de Salt River (condado de Pike, Misuri)
Municipio de Salt River (condado de Ralls, Misuri)
Municipio de Salt River (condado de Randolph, Misuri)
Municipio de Salt River (condado de Schuyler, Misuri)
Municipio de Salt River (condado de Shelby, Misuri)